Kijosu může být:
 Kijosu (město) – město v prefektuře Aiči v Japonsku
 Kijosu (hrad) – hrad v tomto městě
 Kijosu (poštovní stanice) – historická poštovní stanice v téže lokalitě